Украйна може да се отнася за:

 Украйна, държава в Източна Европа;
 Слободска Украйна, историческа област;
 Украинска народна република, историческа държава (1917-1921);
 Западноукраинска народна република, историческа държава (1918-1919);
 Украинска съветска социалистическа република, една от 15-те съюзни републики на СССР;
 Украйна (ракетен крайцер, 1990), ракетен крайцер на украинския военноморски флот;

Вижте също 
 Украинци (пояснение)